Docklands (Londen), een voormalig industriegebied in Londen
Docklands (Melbourne), een gebied in Melbourne, Australië
Docklands (televisieserie), een programma van de VPRO